Zord idő, Kemény Zsigmond műve (1858)
 Zord Idő, romániai magyar irodalmi folyóirat